Edinburgh je lahko:
Edinburgh, Škotska
Edinburgh, Indiana
Edinburgh, Tristan da Cunha
HMS Edinburgh - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice